Az alábbi szócikk a Magyar Királyság városait sorolja fel az 1910-es népszámlálási adatok alapján.

A vármegyeszékhelyek félkövérrel vannak jelölve. A hetvenkét vármegyeszékhely közül tizenegy nem rendelkezett városi címmel, ezek a listában nem szerepelnek.

Források
 A Magyar Szent Korona Országainak 1910. évi népszámlálása.
 Népszámlálási adatok 1910 (.xls) (archivált)

Kapcsolódó szócikkek
 Magyarország városai

Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák